Patchwork – manufatto 
Patchwork – gioco da tavolo
Patchwork – album di Passenger del 2020